Schechen ist der Ortsname von

 Schechen, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schechen (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schechen (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern